Mutunga ist der Familienname folgender Personen:

 Stanley Mutunga (* 1996), kenianischer Sprinter
 William Mutunga (* 1993), kenianischer Leichtathlet
 Willy Mutunga (* 1947), kenianischer Jurist und Präsident des Supreme Court of Kenya